Britelo peut désigner :

Toponymes

Britelo, une des paroisses civiles de la municipalité de Celorico de Basto, située dans le district de Braga ;
Britelo, une des paroisses civiles de la municipalité de Ponte da Barca, située dans le district de Viana do Castelo.

Homonymie de toponyme